Dyżurny ruchu dysponujący - wykwalifikowany pracownik kolei, główny dyżurny ruchu, odpowiedzialny za wszystkich pracowników kolei związanych z ruchem kolejowym na danej stacji albo w jej określonym rejonie oraz za ruch pociągów na stacji. Jego miejscem pracy jest nastawnia dysponująca.

Zobacz też 
 dyżurny ruchu manewrowy
 dyżurny ruchu pomocniczy
 dyżurny ruchu peronowy

Zawody kolejarskie